William Martin (atleet), Brits waterpolospeler
 William Martin (politicus), Canadees politicus
 William Charles Linnaeus Martin, Engels natuuronderzoeker
 William McChesney Martin, Amerikaans voorzitter van de Federal Reserve 1951–1970; voorzitter van de International Tennis Hall of Fame
 William Martin (zeiler), Frans zeiler
 de naam van een niet-bestaande Britse officier bij Operatie Mincemeat